Вакария:

 Вакария — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Вакария — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Вакария (футболист) (Олавио Дорико Виейра) (1949—2016) — бразильский футболист и тренер.